

Geografia
 Launay – comune canadese situato nella provincia del Québec
 Launay – comune francese situato nel dipartimento dell'Eure
 Launay – antico comune francese del dipartimento della Marna, integrato in Allemanche-Launay-et-Soyer
 Launay – antico comune francese del dipartimento della Senna Marittima, integrato in Ernemont-la-Villette
 Launay-Villiers – comune francese situato nel dipartimento della Mayenne
 Port-Launay – comune francese situato nel dipartimento del Finistère

Persone
 Bernard-René Jourdan de Launay (1740-1789) – nobile francese
 Claudio Gabriele de Launay (1789-1850) – politico e patriota italiano
 Denise Launay (1906-1993) – organista e musicologa francese
 Edoardo de Launay (1820-1892) – diplomatico italiano
 Emmanuel Henri Louis Alexandre de Launay (1753-1812) – politico francese
 Fabien Launay (1877-1904) – pittore e artista francese
 Jean Launay (1952) – politico francese
 Jean Aulay de Launay (1765-1841) – militare e generale francese
 Louis de Launay (1860) – geologo francese
 Marc de Launay (1949) – filosofo e traduttore tedesco
 Marguerite-Jeanne Cordier de Launay (1684-1750) – scrittrice e memorialista francese
 Nick Launay (1960) – produttore discografico e compositore britannico
 Pierre Boaistuau detto anche Pierre Launay (1500 circa – 1566) –  giurista, viaggiatore, umanista, traduttore e scrivano francese
 Pierre Jean Launay (1900-1982) – scrittore francese
 Samuel Launay (...) – velista francese